Fortini ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Fortini (1676–1732), italienischer Maler
 Franco Fortini (1917–1994), italienischer Dichter, Autor, Übersetzer und marxistischer Intellektueller
 Giovacchino Fortini (1670–1736), italienischer Bildhauer und Architekt
 Luigi Maria Fortini (1795–1848), italienischer, römisch-katholischer Bischof
 Pietro Fortini († 1562), italienischer Schriftsteller